Zabala ist der Familienname folgender Personen:

 Andrés de Zabala (1704–1780), spanischer Architekt
 Bruno Mauricio de Zabala (1682–1736), spanischer Soldat und Kolonialbeamter
 César Zabala (1961–2020), paraguayischer Fußballspieler
 Diego Zabala (* 1991), uruguayischer Fußballspieler
 José Luis Martín Zabala (* 1953), spanischer Comicautor, Autor und Herausgeber
 Juan Carlos Zabala (1911–1983), argentinischer Leichtathlet und Marathon-Olympiasieger 1932
 Martín Zabala (Leichtathlet) (* 1999), chilenischer Sprinter 

Siehe auch:
 Zaballa
 Zăbala eine Gemeinde in Rumänien